Der FK Tukums 2000 ist ein 2000 gegründeter lettischer Fußballverein aus der Stadt Tukums.

Geschichte 
Der Vereinsname wurde 2000 registriert. Die FK Tukums 2000/TSS spielt seit 2020 in der höchsten Spielklasse, der Virslīga.

Platzierungen (seit 2014)

Weblinks 
 Offizielle Website
 Lettischer Fußball

Einzelnachweise 

Lettischer Fußballverein
Gegründet 2000
Sport (Tukums)